Сельское поселение Старосельское — сельское поселение в составе Междуреченского района Вологодской области.
Центр — село Старое.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

По данным переписи 2010 года население — 986 человек.

География 
Расположено в западной части района. Граничит:
 на востоке с сельским поселением Сухонское,
 на юге и западе с сельским поселением Ботановское,
 на севере с Пельшемским сельским поселением Сокольского района.

По территории поселения протекают реки Нозьма, Сонбарь, Бабашка, Красная, Белый Шингарь, Корбовка, по северной границе — река Сухона.

История 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку на территории современного Старосельского сельского поселения находились:
 Старосельский сельсовет с центром Старое, включавший 15 населённых пунктов (ОКАТО 19 232 820),
 Ноземский сельсовет с центром Спас-Ямщики, включавший 19 населённых пунктов (ОКАТО 19 232 816).

17 декабря 2001 года была упразднена деревня Быльник Ноземского сельсовета.

1 января 2006 года в составе Междуреченского района были образованы Старосельское и Ноземское сельские поселения, состоявшие из одноимённых сельсоветов. 8 апреля 2009 года сельские поселения Старосельское и Ноземское были объединены в Старосельское с центром в селе Старое.

Населённые пункты 
С 2020 года в состав сельского поселения входит 31 населённый пункт, в том числе:
 27 деревень,
 4 села.

Населённые пункты, упразднённые 17.12.2001.

Населённые пункты, упразднённые 17.02.2020.

Примечания 

Муниципальные образования Междуреченского района Вологодской области
Сельские поселения Вологодской области